Женский турнир по футболу на летних Олимпийских играх 2016 года прошёл с 3 по 19 августа. Первые матчи традиционно состоялись ещё до официального открытия Игр. В олимпийском турнире приняли участие 12 команд, разбитых на 3 группы. Матчи прошли на 7 стадионах в 6 городах Бразилии. Олимпийскими чемпионками стали футболистки Германии, обыгравшие в финале спортсменок Швеции.

Медалисты

Квалификация

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьёвка соревнований прошла 14 апреля 2016 года на стадионе Маракана. Предварительно все команды были разбиты на четыре корзины на основании рейтинга FIFA на март 2016 года. Команды из одной конфедерации не могли по результатам жеребьёвки оказаться в одной группе. Сборная Бразилии, как страна-хозяйка автоматически была квалифицирована под первым номером в группу E.

Соревнование

Групповой этап

Группа E

Группа F

Группа G

Рейтинг сборных, занявших 3-е места

Плей-офф

Четвертьфинал 
Впервые в истории женского олимпийского футбольного турнира исход матча решался в серии послематчевых пенальти, до 2012 года ни один овертайм не закончился вничью.

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
5 голов

  Мелани Берингер (в т.ч. 2 пен.)

3 гола

  Беатрис
  Сара Дебриц
  Джанин Бекки
  Кристин Синклер (в т.ч. 1 пен.)

2 гола

  Мишель Хейман
  Кристиана
  Марта (в т.ч. 1 пен.)
  Мелисса Танкреди
  Каталина Усме
  Алекс Морган
  Карли Ллойд
  Эжени Ле Соммер
  Луиза Несиб (в т.ч. 1 пен.)
  Стина Блакстениус

1 гол

  Аланна Кеннеди
  Кайя Саймон
  Кейтлин Фурд
  Клэр Полкинхорн
  Лиза де Ванна
  Саманта Керр
  Андресса
  Моника
  Александра Попп
  Дженнифер Марожан
  Мелани Лойпольц
  Саскиа Батрусяк
  Кудакваше Басопо
  Мавис Чиранду
  Эммакулейт Мсипа
  Дианна Роуз
  Софи Шмидт
  Гу Яша
  Тань Жуинь
  Эмбер Хирн
  Кристал Данн
  Мэллори Пью
  Камиль Абили
  Амель Маджри
  Лотта Шелин
  Нилла Фишер

1 автогол
  Юнис Чибанда (на 90-й минуте матча против сборной Германии)
  Каролина Ариас (на 4-й минуте матча против сборной Франции)
  Линда Сембрант (на 62-й минуте матча против сборной Германии)

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир  на сайте FIFA 
 Олимпийский турнир на официальном сайте летних Олимпийских игр